Štubik (kyrillisch Штубик) ist ein Dorf in der Opština Negotin im Bezirk Bor im Osten Serbiens.

Einwohner 
Die Volkszählung 2017 ergab, dass 1257 Menschen im Dorf leben.

Davon waren:

Weitere Volkszählungen:
 1948: 1886
 1953: 1930
 1961: 1957
 1971: 1660
 1981: 1476
 1991: 1214
 2002: 938
 2017: 1257

Ort in der Opština Negotin